Archivpreis steht für

 Hessischer Archivpreis
 Thüringer Archivpreis